Atwood Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Atwood Lake (Indiana)
 Atwood Lake (Kansas)
 Atwood Lake (New York)
 Atwood Lake (Wisconsin)
 Atwood Lake (Ohio)